Många barn är bruna är en barnsång om barns olikheter världen över, men menar att olikheterna bara finns utanpå, som i hudfärg eller ländernas ekonomiska, politiska och sociala förhållanden. Texten är skriven av Britt G. Hallqvist och musiken Jo Tenfjord. Sången var vanlig i förskolorna och skolorna i Sverige under 1970- och 80-talen.

Publikation
Smått å Gott, 1977

Inspelningar
En tidig inspelning gjordes av Christina Gunnardo, och gavs ut på skiva 1986 på albumet För små och stora öron.

Källor

Fotnoter

Svenska barnvisor
Sånger mot rasism och främlingsfientlighet
Svenskspråkiga sånger